

Homonyme 
 Arthur Cayley (1821-1895), un mathématicien britannique ;
 Charles Bagot Cayley (1823-1883), un linguiste britannique ;
 Sir George Cayley (1773-1857), naturaliste, physicien, ingénieur, inventeur et homme politique britannique ;
 Michael Cayley (1842-1878), un député fédéral de Beauharnois au Québec ;

Toponyme 
 Mont Cayley, un volcan du Canada, en Colombie-Britannique ;
 Cayley, un hameau canadien situé dans la province d'Alberta.
 Cayley, un cratère de la Lune.

Homonymie de patronyme